Oxhagen kan syfta på:

 Oxhagen, Örebro – en stadsdel
 Oxhagen, Kalmar – en stadsdel
 Oxhagen, Botkyrka socken – ett torp under Sturehov
 Oxhagen, Salems socken – ett torp under Edeby gård
 Oxhagens naturreservat, Halland
 Oxhagens naturreservat, Uppsala kommun